Tortelli est le patronyme de plusieurs personnes :

 Giuseppe Tortelli (1662 - après 1738), peintre italien ;
 Sébastien Tortelli, pilote français de moto-cross.

Gastronomie  : 
 Tortelli, une variété de pâtes alimentaires, voisine des tortellini.